Comitatul Chautauqua, conform originalului din engleză, Chautauqua County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

 Comitatul Chautauqua, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Chautauqua, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Chautauqua (dezambiguizare)